Miejscowości w USA:
 Alamance – wieś w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Alamance
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Alamance (ang. Alamance County) – w stanie Karolina Północna